A Temporada de Fórmula 1 de 1951 foi a segunda realizada pela FIA. Começando no dia 27 de Maio, e terminando em 28 de Outubro, depois de 8 Grandes Prêmios, a temporada teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo. Note-se que nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.

Pilotos e Equipes

500 milhas de Indianápolis

Demais etapas

Resultados

Pilotos

Classificação de Pilotos

Evolução dos 5 melhores pilotos 

1951
1951 no automobilismo